Кирпичики — одна из самых известных русских «дворовых» песен, классический городской романс начала XX века. Послужила своеобразным «шаблоном» для множества городских баллад. Как указывает С. Ю. Неклюдов, «по количеству подражаний, перепевов и переделок она не знает себе равных в советском городском фольклоре».

История создания песни 
Наиболее вероятной считается версия, согласно которой песня возникла в связи с постановкой в театре Мейерхольда спектакля «Лес» по пьесе А. Н. Островского (премьера 19 января 1924 года). В этой постановке сцена любовного свидания Петра и Аксюши сопровождалась мелодией вальса «Две собачки» композитора С. Бейлинзона (по другим источникам, С. Бейлезона), написанной ранее (Шафер пишет, что вальс дореволюционный), но не так известной. Мелодия стала так популярна, что поэт П. Д. Герман сочинил на неё «Песню о кирпичном заводе» (часто называвшуюся впоследствии «Кирпичный завод» или просто «Кирпичики»). Есть воспоминания, что слова были написаны очень быстро, практически экспромтом.

По другой версии песня была сочинена в 1923 году для театра варьете «Павлиний хвост».

Все версии сходятся на авторстве стихов П. Германа, композитором же называют В. Я. Кручинина (аранжировавшего мелодию Бейлинзона), а также Б. А. Прозоровского, вероятно, тоже одного из аранжировщиков. Нотное издание 1924 года вышло под именем Прозоровского, оригинальная мелодия вальса при этом была издана в 1925 году под именем своего подлинного автора Бейлезона.

В большинстве современных сборников указываются Бейлинзон и Кручинин в качестве авторов музыки и Герман как автор слов.

Илья Ильф и Евгений Петров упомянули эту песню в «Золотом теленке», как образец пошлости и китча:
Параллельно большому миру, в котором живут большие люди и большие вещи, существует маленький мир с маленькими людьми и маленькими вещами. В большом мире изобретён дизель-мотор, написаны «Мёртвые души», построена Днепровская гидростанция и совершён перелёт вокруг света. В маленьком мире изобретён кричащий пузырь «уйди-уйди», написана песенка «Кирпичики» и построены брюки фасона «полпред».

Оригинальный текст 
На окраине где-то города
Я в убогой семье родилась,
Горе мыкая, лет пятнадцати
На кирпичный завод нанялась.

Было трудно мне время первое,
Но потом, проработавши год,
За веселый гул, за кирпичики
Полюбила я этот завод.

На заводе том Сеньку встретила,
Лишь, бывало, заслышу гудок,
Руки вымою и бегу к нему
В мастерскую, набросив платок.

Каждую ноченьку с ним встречалися,
Где кирпич образует проход…
Вот за Сеньку-то, за кирпичики
Полюбила я этот завод.

Но, как водится, безработица
По заводу ударила вдруг,
Сенька вылетел, а за ним и я,
И ещё двести семьдесят штук.

Тут война пошла буржуазная,
Огрубел, обозлился народ,
И по винтику, по кирпичику
Растаскал опустевший завод.

После Смольного, счастья вольного,
Развернулась рабочая грудь,
Порешили мы вместе с Сенькою
На знакомый завод заглянуть.

Там нашла я вновь счастье старое,
На ремонт поистративши год,
И по винтику, по кирпичику
Возродили мы с Сенькой завод.

Запыхтел завод, загудел гудок,
Как бывало, по-прежнему он.
Стал директором, управляющим
На заводе товарищ Семен.

Так любовь моя и семья моя
Укрепилась от всяких невзгод…
За веселый гул, за кирпичики
Полюбила я этот завод.

Исполнение песни 
В середине 1920-х годов «Кирпичики» стремительно набирают популярность. Песня расходится в виде пластинок (указывается как «русская народная песня»), нотных изданий (тираж в «Музгизе» около 1 млн экземпляров), входит в песенники с 1927 года. Одна из распространённых сохранившихся записей — в исполнении Юрия Морфесси (при этом текст Германа уже сильно переработан: сокращён, место действия перенесено в Одессу, а песня поётся от мужского лица). Песня известна также в исполнении Аркадия Северного и других исполнителей шансона и городского романса. «Кирпичики» и ряд вариаций этой песни в 1990-е годы вошли в проект Эдуарда Успенского и Элеоноры Филиной «В нашу гавань заходили корабли». В 1995 году «Кирпичики» в исполнении Андрея Корчевского вошли в состав грампластинки «Кирпичики. Антология городской русской песни за 100 лет (1850-е — 1950-е)», составленной известным коллекционером Наумом Шафером.

Варианты, перетекстовки, переделки 
Практически сразу песня приобрела исключительную популярность, исполнялась с эстрады, в клубах, кабаках. Тогда же пошла волна фольклорной переработки текста песни. Исследователи записали более полусотни вариантов текста «Кирпичиков» и песен на их основе.

Первый «пласт» вариантов песни сюжетно приближен к оригиналу Германа. Текст «Кирпичиков» перерабатывается по законам «жестокого романса», производственная тематика уступает любовной линии, добавляется характерный трагический конец, связанный с гибелью героини или героя.

Песня на производственный сюжет, при этом гротескно исполнявшаяся в варьете (по свидетельству Д. Золотницкого, «подпевали вальсирующие пары в бальной „прозодежде“, но в красных косынках и кепках») провоцировала на создание пародийных текстов, которые не замедлили появиться.

Позже появилось много песен, исполнявшихся на мотив «Кирпичиков», но текстуально практически потерявших связь с оригиналом. Так, Алексей Охрименко создал цикл юмористических песен, излагающих сюжеты классических произведений мировой литературы в форме «блатных» песен — на мелодию «Кирпичиков» он положил сюжет «Ромео и Джульетты». Переделки этой песни появлялись в годы Великой Отечественной войны и в послевоенное время. Лишь в 70-е годы популярность «Кирпичиков» и песен на их основе начала спадать.

Свой вариант пародии в 1997 году озвучила ОСП-студия:
Есть завод у нас на окраине
Выпускает машину «Москвич»
Но машина та нехорошая —
Ездит, как на колёсах кирпич.

И провёл Лужков реконструкцию,
И поставил мотор от «Рено»
Изменили мы всю конструкцию —
Всё равно получилось… «Москвич»!

Мотив песни проигрывается в сцене покупки шампанского Павликом (А. Ширвиндт) в фильме «Ирония судьбы, или с легким паром!». Также мотив "Кирпичиков" в маршевой обработке звучит в мультипликационной заставке к фильму.

Примечания

Ссылки 
 С. Ю. Неклюдов «Всё кирпичики, да кирпичики…» — Историко-филилогический сборник «Шиповник», 2005 г
 В. С. Бахтин «Кирпичики»: история песни — «Нева», 1997 г, № 10

Песни по алфавиту
Русский шансон
Городские романсы
Песни XX века
Павел Герман
Песни на русском языке
Песни Аркадия Северного